2 miejscowości w Polsce:
 Dawidów – kolonia w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Dawidów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlnia-Letnisko

Miejscowość na Ukrainie:
 Dawidów – wieś w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego